Francisco Javier Sánchez Broto – calciatore spagnolo, di ruolo portiere
Francisco Javier Sánchez González – calciatore messicano, di ruolo difensore